Die Abkürzung EJZ steht für:
 
 die Elbe-Jeetzel-Zeitung
 das polnische Kernkraftwerk Żarnowiec

EJZ